Hagaberg kan syfta på:

 Hagaberg, Jönköping – en stadsdel i Jönköping
 Hagaberg, Kungshamn – en stadsdel i Kungshamn
 Hagaberg, Södertälje – bostadsområde i Sodertälje
 Hagaberg, Värmdö – ett bostadsområde i Värmdö kommun
 Hagaberg, Västerås – ett bostadsområde i Västerås kommun
 Hagabergs folkhögskola – Södertälje
 Hagabergs kapell – Södertälje

Se även
 Soltorp från Hagaberg – ett hus på Torekällberget